Zach Miskovic (né le  à River Forest, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || RoughRiders de Cedar Rapids || USHL ||60 ||2 ||6 ||8 ||91 ||7 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2003-2004 || RoughRiders de Cedar Rapids || USHL ||60 ||6 ||15 ||21 ||139 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2004-2005 || RoughRiders de Cedar Rapids || USHL ||60 ||4 ||16 ||20 ||149 ||8 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|2005-2006 || Université St. Lawrence || NCAA ||40 ||1 ||15 ||16 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Université St. Lawrence || NCAA ||39 ||2 ||10 ||12 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Université St. Lawrence || NCAA ||37 ||8 ||12 ||20 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université St. Lawrence || NCAA ||38 ||16 ||9 ||25 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bears de Hershey || LAH ||59 ||6 ||20 ||26 ||25 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2010-2011 || Bears de Hershey || LAH || 58|| 7|| 9|| 16|| 58|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2011-2012 || Bears de Hershey || LAH || 35|| 0|| 3|| 3|| 26|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 15|| 2|| 1|| 3|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Rampage de San Antonio || LAH || 27|| 4|| 9|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH || 19|| 1|| 0|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2013-2014|| IceHogs de Rockford || LAH || 15|| 0|| 7|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 42 || 2 || 6 || 8 || 40 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2015-2016 || Fuel d'Indy || ECHL || 63 || 9 || 13 || 22 || 53 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 7 || 0 || 4 || 4 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Fuel d'Indy || ECHL || 51 || 2 || 12 || 14 || 60 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Fuel d'Indy || ECHL || 72 || 7 || 12 || 19 || 75 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2018-2019 || Fuel d'Indy || ECHL || 63 || 3 || 12 || 15 || 56 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mai 1985
Naissance dans le comté de Cook (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur de hockey sur glace des Saints de St. Lawrence
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)